Trabuc (arma de foc), arma de foc que es caracteritza per tenir un canó en forma de trompeta
 Trabuc o trabuquet, màquina de guerra usada en els setges de ciutats emmurallades i castells durant l'edat mitjana
 Vehicle de trabuc, vehicle utilitzat en la construcció destinat al transport de materials lleugers que normalment trabuca frontal o lateralment
 Camió de trabuc, camió on la caixa es pot inclinar per tal de descarregar el material pel seu propi pes